Isola Adams (Canada), isola del territorio di Nunavut, in Canada.
Isola Adams (Massachusetts), isola del Massachusetts, negli Stati Uniti.
Adams (Antartide), isola sub-antartica.
Isola Adams (Nuova Zelanda), isola della Nuova Zelanda.